peut désigner :
  de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de cavalerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  division de réserve (Empire allemand)
  (Allemagne)
  d'infanterie (Australie)
  (Corée du Nord)
  (Espagne républicaine)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Grèce)
  (Koweït)
  (Empire britannique)
  d'Afrique de l'Est de la  division d'infanterie d'Afrique de l'Est (Empire britannique)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  de fusiliers motorisés de la Garde (Russie)
  aéroportée (Ukraine)
  de sécurité et de protection publique (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)